Volken steht für:
 Volken, Gemeinde des Kantons Zürich

Volken ist der Familienname folgender Personen:
 Flurina Volken (* 1993), Schweizer Biathletin und Skilangläuferin
 Henry Volken (1925–2000), Schweizer Jesuit
 Marco Volken (* 1965), Schweizer Fotograf, Journalist und Autor

Siehe auch:
 Völken